Wereld Sociaal Forum
WSF-bibliotheek
Wereld Squash Federatie
de Wet op de studiefinanciering (1986)
de Wet studiefinanciering 2000
World Snowboarding Federation